Heuleut (Kadipaten)
 Heuleut (Leuwimunding)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing